Lekkoatletyka na Halowych Igrzyskach Azjatyckich 2009 – zawody sportowe, które rozegrano w Hanoi w Wietnamie od 31 października do 2 listopada.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas zawodów ustanowiono 96 krajowych rekordów w kategorii seniorów:

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w lekkoatletyce
Igrzyska azjatyckie
Lekkoatletyka w Wietnamie
Sport w Hanoi
2009 w Wietnamie
Historia Hanoi